

Бурлик — село, Казанський сільський округ, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область
 Бурлик — село, Український сільський округ, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область

Див. також 
 Бурлук